Maunsell je priimek več oseb:
 Mark Stuart Ker Maunsell, britanski general
 Raymond John Maunsell, britanski general